Gran Premi de Txecoslovàquia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 1993
 Gran Premi de Txecoslovàquia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1991
 Gran Premi de Txecoslovàquia de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1993

Vegeu també 
 República Txeca:
 Gran Premi de la República Txeca de Motocròs
 Eslovàquia:
 Gran Premi d'Eslovàquia de Motocròs 125cc, celebrat el 1997
 Gran Premi d'Eslovàquia de Motocròs 250cc, celebrat el 2000
 Gran Premi d'Eslovàquia de Motocròs 500cc, celebrat entre 1994 i 1999
 Gran Premi d'Eslovàquia de MX3, celebrat d'ençà del 2007